Nyst est un patronyme porté notamment par :

 Chris Nyst (1953-), écrivain et scénariste australien, auteur de roman policier ;
 Ernest-Frédéric Nyst (1836-1920), ingénieur belge ;
 Frédéric Nyst (1939-2011), compositeur belge de musique électroacoustique.